Астер () — прізвище. Відомі носії:
 Арі Астер — американський кінорежисер і сценарист
 Діана Астер — російська відеоблогерка
 Нільс Астер — шведський актор
 Фред Астер — американський актор, співак і танцюрист